Wulfen (Anhalt), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Wulfen (Dorsten), Dorsten, Noordrijn-Westfalen, Duitsland
Wulfen (Fehmarn), Fehmarn, Sleeswijk-Holstein, Duitsland
Franz Xaver von Wulfen, een Oostenrijkse botanicus
Johannes van Wulfen, een Larense hoofdonderwijzer